Ciocchi del Monte – nobile famiglia di Monte San Savino

Antonio Maria Ciocchi del Monte – cardinale
Baldovino Ciocchi del Monte – cardinale
Cristoforo Guidalotti Ciocchi del Monte – cardinale
Gaspare Antonio del Monte – vescovo
Giovanni Maria Ciocchi del Monte – diventato papa col nome di Giulio III
Innocenzo Ciocchi del Monte – cardinale
Vincenzo Ciocchi del Monte – giurista